Getto w Mińsku może odnosić się do:
 getto w Mińsku (Litewskim) na Białorusi
 getto w Mińsku Mazowieckim